Бєляков Борис Серапіонович — радянський російський футболіст.
 Бєляков Ігор Миколайович (1934—1993) — радянський, український кінооператор; лауреат ряду кінопремій.
 Бєляков Костянтин Іванович — український вчений-правознавець. доктор юридичних наук, професор.
 Бєляков Сергій Валерійович (1987) — російський хокеїст, нападник.
---
 Бєлякова Анастасія Євгенівна — російська боксерка-любитель, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонка світу 2014 року, чемпіонка Європейських ігор 2015 року.

Див. також 
 Беляков

Російські прізвища